Las Norias kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Norias, Tamaulipas, San Fernando, 
 Las Norias, General Francisco R. Murguía, 
 Las Norias, Vetagrande, 

Robotskapade Mexikoförgreningar